Агнесса Австрийская:
 Агнесса Австрийская (1154—1182) — супруга венгерского короля Иштвана III.
 Агнеса Австрийская (1281—1364) —  супруга венгерского короля Андраша III.
 Агнесса Австрийская (1322—1392) — супруга свидницкого князя Болеслава II.
 Агнесса Австрийская (1108/1113—1163) —  супруга великого князя польского Владислава II.

См. также 
 Агнесса